Alexandr Bondarev – ex giocatore di calcio a 5 kazako
 Michail Bondarev – allenatore di calcio a 5 ed ex calciatore russo
 Viktor Bondarev – colonnello generale russo, ex comandante delle forze aerospaziali russe
 Yuri Bondarev – scrittore russo